Командное чемпионство NXT среди женщин () — женское командное чемпионство в рестлинге, созданное 10 марта 2021 года. Второстепенные женский командный титул в компании. Продвигается американским рестлинг-промоушеном WWE, на брендах развития NXT. Это второй титул после командного чемпионства WWE среди женщин, который после второго разделения на бренды, будет защищаться на нескольких брендах.

Дакота Кай и Ракель Гонсалес были признаны первыми женскими командными чемпионами NXT как победители первого женского турнира Dusty Rhodes Tag Team Classic. Ныне действующими чемпионками являются Фэллон Хенли и Киана Джеймс.

История создания 
В декабре 2018 года, после долгого перерыва, в компании появилось Командное чемпионство WWE среди женщин. Чемпионат стал единственный женский командным чемпионством в WWE и стал защищаться на трёх брендах Raw, SmackDown и NXT. На очередном эпизоде NXT от 3 марта 2021 года на котором Дакота Кай и Ракель Гонсалес, ранее победившие в женском командном турнире Dusty Rhodes Tag Team Classic получили возможность сразится за женское командное чемпионство WWE против действующих чемпионок с основного ростера Наи Джакс и Шейны Басзлер (чей домашний бренд Raw). После того как судья матча получила удар и была нокаутирована и не видела что происходит, выбежал управляющий главных брендов Адам Пирс который был со своим рефери. Рефери зафиксировал поражение после того как Шейна Бэзлер зафиксировала в удушающий приём Дакоту Кай, хотя на тот момент Кай не сдавалась, а в матче официально участвовала Ракель Гонсалес. Это привело к спору, в закулисном сегменте, между управляющим Raw и SmackDown Адамом Пирсом и генеральным менеджером NXT Уильямом Регалом.

На следующей неделе на очередном эпизоде NXT от 10 марта 2021 года Уильям Ригал представил новый женский командный чемпионат NXT, который стал межбрендовым для двух подготовительных брендов NXT и NXT UK, чтобы больше не иметь общих дела с Raw SmackDown. Дакота Кай и Ракель Гонсалес были признаны первыми женскими командными чемпионами NXT как победители первого женского турнира Dusty Rhodes Tag Team Classic. Однако их тайтл-рейн продлится совсем недолго, менее часа. После признания Кай И Гонзалес чемпионками на ринг вышли другие финалистки турнира Dusty Rhodes Tag Team Classic которые потребовали свой матч за чемпионство. Получив матч Эмбер Мун и Шотци Блэкхарт победили и стали новыми командными чемпионками NXT.

Дизайн пояса 
Дизайн ремня женского командного чемпионства NXT почти идентичен мужскому командному чемпионству NXT. Различия заключаются в том, что женский пояс немного меньше по размеру и в белой цветовой гамме а мужской в чёрной. Над вертикальным логотипом NXT на центральной пластине надпись Женский командный тег (). Под логотипом NXT надпись Чемпионы (). Боковые пластины по умолчанию имеют вертикальный логотип NXT вместо логотипа WWE, которые можно заменить логотипом нынешнего чемпиона. Сам логотип WWE также присутствует, на поясе, на боковых пластинах в самом центре.

Турнир

Женский турнир Dusty Rhodes Tag Team Classic 
Дакота Кай и Ракель Гонсалес победили в турнире Dusty Rhodes Tag Team Classic став первыми претендентками на Командное чемпионство WWE среди женщин. Но так как в положенный им матч вмешались представители основного ростера, через неделю они были признаны первыми командными чемпионками NXT, нового женского командного чемпионата, как победители первого женского турнира Dusty Rhodes Tag Team Classic.

Действующие командные чемпионы NXT среди женщин 
 На    года действующими чемпионками являются две представительницы группировки Toxic Attraction (Джиджи Долин и Джэси Джейн). Команда удерживает женское чемпионство в первый раз.

Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулом владело пять команд/группировок, десять индивидуальных чемпионок.

|}

По количеству дней владения титулом

Как команда 

На    года

|-
| 1 || Ио Сираи и Зои Старк || 1 || 112 || 111

|-
| 2 || Путь(Кэндис Ле Рей и Инди Хартвелл) || 1 || 63 || 62

|-
| 3 || Эмбер Мун и Шотци Блэкхарт || 1 || colspan="2" | 55

|-
| 4 || Дакота Кай и Ракель Гонсалес || 1 || colspan="2" | <1

|-style="background:#ffdead;"
| 5 || Toxic Attraction(Джиджи Долин и Джэси Джейн) || 1 || colspan="2" | +

|}

Как рестлер 

На    года

|-
|rowspan=2| 1
| Зои Старк || 1 || 112 || 111
|-
| Ио Сираи || 1 || 112 || 11

|-
|rowspan=2| 3
| Инди Хартвелл || 1 || 63 || 62
|-
| Кэндис Ле Рей || 1 || 63 || 62

|-
|rowspan=2| 5
| Шотци Блэкхарт || 1 || colspan="2" | 55
|-
| Эмбер Мун || 1 || colspan="2" | 55

|-style="background:#ffdead;"
|rowspan=2| 7
| Джэси Джейн || 1 || colspan="2" | +
|-style="background:#ffdead;"
| Джиджи Долин || 1 || colspan="2" | +

|-
|rowspan=2| 9
| Дакота Кай || 1 || colspan="2" | <1
|-
| Ракель Гонсалес || 1 || colspan="2" | <1

|}

См. также 
 Список действующих чемпионов WWE
 Женские чемпионаты WWE

Командные чемпионаты в WWE
 Командное чемпионство WWE Raw
 Командное чемпионство WWE SmackDown
 Командное чемпионство WWE среди женщин

Командные чемпионаты в NXT
 Командное чемпионство NXT

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 Официальный сайт WWE

Чемпионские титулы WWE
Женский рестлинг
Женщины в WWE
Награды, появившиеся в 2021 году
Награды спортсменкам